Nisting ist der Name folgender Orte:

 Nisting (Lohkirchen), Ortsteil von Lohkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Nisting (Gemeinde Pichl), Ortschaft von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich